Buggisch ist der Familienname folgender Personen:

 Otto Buggisch (1910–1991), deutscher Kryptologe
 Werner Buggisch (1943–2019), deutscher Geologe